Фарук Соколовић (Сарајево, 18. септембар 1952) је босанскохерцеговачки продуцент, редитељ, сценариста и глумац.

Продуцент 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2002. || Виза за будућност: Новогодишњи специал || /
|-
| 2003. || Виза за будућност: Новогодишњи специал || /
|-
| 2004. || Виза за будућност: Новогодишњи специал || /
|-
| 2006 2007. || Тата и зетови (ТВ серија)|| /
|-
| 2002 2008. || Виза за будућност (ТВ серија)|| /
|-
| 2008 2009. || Печат || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2011 2012. || Фолиранти (ТВ серија) || /
|}

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1984. || Провинција у позадини (ТВ филм) || /
|-
| 1985. || Сребрена лисица (ТВ филм) || /
|-
| 1986. || Ја сам старински ормар (ТВ филм) || /
|-
| 1987. || Не знате ви Мартина (ТВ филм) || /
|-
| 1988. || Загубљен говор (ТВ серија)|| /
|-
| 1988. || Инат (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Мајстори мрака (ТВ филм) || /
|-
| 1991. || Сарајевске приче (ТВ серија) || /
|-
| 1997. || Сан (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2000. || Тунел || /
|-
| 2000. || Млијечни пут || /
|-
| 2004 2005. || Црна хроника || /
|-
| 2006. || Микрофон је ваш (ТВ серија) || /
|-
| 2006 2007. || Тата и зетови (ТВ серија)|| /
|-
| 2005 2008. || Виза за будућност (ТВ серија)|| /
|-
| 2008 2009. || Печат || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2011 2012. || Фолиранти (ТВ серија) || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1991. || Сарајевске приче (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2000. || Тунел || /
|-
| 2000. || Млијечни пут || /
|-
| 2008 2009. || Печат || /
|}

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1984. || Скретничар (ТВ филм) || /
|-
| 1985. || Сребрена лисица (ТВ филм) || /
|-
| 1989. || Човјек који је знао гдје је сјевер а гдје југ (ТВ филм)|| /
|}

Асистент режије 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1976. || Сјеверно од сунца (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1952.
Босанскохерцеговачки редитељи
Босанскохерцеговачки сценаристи
Босанскохерцеговачки глумци
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи
Југословенски глумци
Сарајлије
Глумци из Сарајева